Moimenta peut désigner :
au Portugal :
homonymies exactes :
Moimenta, paroisse civile de la municipalité de Cinfães, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
Moimenta, paroisse civile de la municipalité de Terras de Bouro, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Moimenta, paroisse civile de la municipalité de Vinhais, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
homonymies partielles :
Moimenta da Beira, ville et municipalité située dans le district de Viseu et la région Nord ;
Moimenta da Beira, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité de Moimenta da Beira ci-dessus ;
Moimenta da Serra, paroisse civile de la municipalité de Gouveia, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Moimenta de Maceira Dão, paroisse civile de la municipalité de Mangualde, située dans le district de Viseu et la région Centre.

Références

Voir aussi
Moimentinha, paroisse civile de la municipalité de Trancoso, située dans le district de Guarda et la région Centre.